És un nom de dona. El porten:

 Mirit I. Aladjem, biòloga israeliano-estatunidenca
 Mirit Cohen (1945–1990), astista israeliana

Pàgines de desambiguació